Malachowo () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Malachowo (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Malachowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Malachowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Malachowo (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka, Oblast Kursk
 Malachowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Malachowo (Solotuchino), Dorf im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk
 Malachowo (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Malachowo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Malachowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Malachowo (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Malachowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda